Bartók István (1610 körül–1666) püspök
 Bartók István (1845–1889) orvos
 Bartók István (1850–1892) pap, gimnáziumi tanár
 Bartók István (1929–2007) orvos, patológus
 Bartók István (1952–) labdarúgó (Dunaújváros)
 Bartók István (1955–) irodalomtörténész, szótárszerkesztő
 Bartók István (1963–) közgazdász, főiskolai oktató, rektor, a Fidesz alapító tagja